Comitatul Emmet sau Emmet County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Emmet County, Iowa 
 Emmet County, Michigan